Чемитоква́дже — станция Северо-Кавказской железной дороги РЖД, расположена в микрорайоне Чемитоквадже Лазаревского района города Сочи, Краснодарский край, Россия.

Расположена на берегу Чёрного моря. Станция получила наименование по одноименному населенному пункту Чемитоквадже.

Примечания 

Железнодорожный транспорт Сочи
Станции Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги